Die Spielzeit 1995/96 war die 58. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final wurden der EHC Kloten gegen den SC Bern Schweizer Meister.

Modus 
Gespielt wurden von den zehn Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen, in denen die acht Teilnehmer für die Playoffs ermittelt wurden. Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Five gespielt. Die Playouts wurden im Modus Best of Seven gespielt, dessen Verlierer gegen die zwei bestplatzierten der NLB um den Auf- bzw. Abstieg spielen musste.

Tabellen

Qualifikation

Topscorer

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Topscorer

Playouts 

Damit verblieb der HC Fribourg-Gottéron in der Nationalliga A, während der HC Lausanne den letzten verbleibenden Platz in der Liga-Qualifikation gegen den Meister der NLB, den Grasshoppers Zürich, und den Zweiten, dem HC La Chaux-de-Fonds, ausspielen musste.

Liga-Qualifikation

Spiele

Tabelle 

Der HC La Chaux-de-Fonds stieg als Sieger der Liga-Qualifikation in die Nationalliga A auf. Lausanne HC stieg in die Nationalliga B ab.

Weblinks 
 Details zur Saison 1995/96
 hockeydb.com

1995
Eishockeysaison 1995/96